

Geografia

Francia 
 Conilhac-Corbières – comune nel dipartimento dell'Aude (Occitania)
 Corbières – comune nel dipartimento dell'Aude (Occitania)
 Corbières – comune nel dipartimento delle Alpi dell'Alta Provenza (Provenza-Alpi-Costa Azzurra)
 Durban-Corbières – comune nel dipartimento dell'Aude (Occitania)
 Cantone di Durban-Corbières – ex cantone con capoluogo Durban-Corbières
 Lézignan-Corbières – comune nel dipartimento dell'Aude (Occitania)
 Cantone di Lézignan-Corbières – cantone con capoluogo Lézignan-Corbières

Svizzera 
 Corbières – comune nel distretto della Gruyère (Canton Friburgo)

Pagine correlate 
 Corbière – pagina di disambiguazione